The Honor of the Mounted – cortometraggio del 1914 diretto da Allan Dwan
The Honor of the Mounted – cortometraggio del 1921 diretto da Edward A. Kull